Nederland was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2019 in Frankrijk. Het was de tweede deelname voor het land aan een wereldkampioenschap. Oranje kwam in de groepsfase uit tegen Canada, Kameroen en Nieuw-Zeeland. Nadat de groepsfase werd afgesloten met drie overwinningen, kwam het team in de achtste finale uit tegen Japan 2–1. De kwartfinale tegen Italië werd met 2–0 gewonnen. In de halve finale werd Zweden, na verlenging, met 1–0 verslagen. Dit betekende dat het team voor het eerst in de finale van het wereldkampioenschap voetbal vrouwen stond. Deze werd echter met 2–0 verloren van viervoudig wereldkampioen Verenigde Staten.

UEFA-kwalificatie

Groep 3

Kwalificatiewedstrijden

Groepsfase

Play-offs

Halve finale

Finale

Voorbereiding op het WK

Hoofdtoernooi 
Bij de loting voor de groepsfase van het WK in Frankrijk werd Nederland als tweede in Groep E ondergebracht. Het team speelde haar groepswedstrijden in Le Havre, Valenciennes en Reims. Ook Canada, Kameroen en Nieuw-Zeeland kwamen in Groep E terecht.

Uitrustingen

Selectie

Groepsfase

Groep E

Nieuw-Zeeland – Nederland

Nederland – Kameroen

Nederland – Canada

Knock-outfase

Achtste finale (Nederland – Japan)

Kwartfinale (Italië – Nederland)

Halve finale (Nederland – Zweden)

Finale (Verenigde Staten – Nederland)

Voetnoten

2019
Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2019
WK 2019